Domenico Schiattarella – pilota automobilistico italiano
 Pasquale Schiattarella – calciatore italiano